Vecsem-forrásbarlang néven az alábbi barlangok lettek írásban említve:

 Vecsem-forrásbarlang, a Komjátin található egyik barlang.
 Vecsem-forrásbarlang, a Vecsem árvízi forrásszáj másik neve.